hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Dallas (ang. Dallas County) w USA, w stanie Teksas